Plusieurs prix ou récompenses ont le nom de Prix David. Il s'agit de :

 Prix David, décerné à des écrivains ou des chercheurs de la province de Québec ;
 Prix Dan David, décerné pour des réalisations exceptionnelles concernant le Passé, le Présent ou le Futur.
 Prix David-Borwein, qui rend hommage au mathématicien canadien David Borwein;
 Prix Athanase-David, qui couronne l'ensemble de la carrière et de l'œuvre d'un écrivain québécois ;
 Prix David di Donatello, récompenses décernées chaque année par l'Académie du cinéma italien.